Meherpur (stad) - Een stad in Bangladesh
Meherpur (zila) - Een district in Bangladesh